KBS () — нумерация участков железных дорог Германии.

Общие сведения 
12 декабря 2010 года акционерная компания Deutsche Bahn приняла обновленную нумерацию железных дорог Германии. До этого нумерация дважды менялась после Второй мировой войны. Первый раз это произошло в 1950 году, когда пришлось исключить из перечня железные дороги ГДР. Второй раз в 1970 году в связи с существенным обновлением железнодорожной сети. Третий раз коренное обновление нумерации произошло в 1992 году, когда появилась необходимость ввести в число железных дорог те, что были присоединены после объединения Германии. С 1992 года система нумерации не претерпела существенных изменений.

Нумерация

Регион Гамбург и побережье (от 100 до 199)

Регион Берлин / Бранденбург / Саксония-Анхальт / Восточная Саксония (от 200 до 299)

Регион Нижняя Саксония / Саксония-Анхальт (от 300 до 399)

Регион Юго-Западный (от 400 до 499)

Регион Саксония / Тюрингия (от 500 до 599)

Регион Западная Тюрингия / Гессен / Северный Баден / Рейнланд-Пфальц / Саар (от 600 до 699)

Регион Баден-Вюртемберг (от 700 до 799)

Регион Северная Бавария (от 800 до 899)

Регион Южная Бавария / Восточная Бавария (от 900 до 999)

Музейные, туристские и парковые железные дороги (от 12 000 до 12 999)

Ссылки 
 Elektronisches Kursbuch 
 Kursbuch.com 

Железные дороги Германии